Лазько () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лазько, Григорий Семёнович (1903—1964) — советский и польский военачальник, генерал-майор, генерал бригады.
 Лазько, Евгений Михайлович (1915—2000) — советский и украинский учёный-геолог, профессор, лауреат Государственной премии и заслуженный деятель науки УССР.
 Лазько, Игорь Алексеевич (род. 1949) — советский, французский пианист.